Minari steht für:
 eine Pflanze, siehe Oenanthe javanica
 Minari (Automarke), eine Automarke
 den Originaltitel von Minari – Wo wir Wurzeln schlagen, US-amerikanischer Spielfilm von Lee Isaac Chung (2020)